Plutarchia kan syfta på:

 Plutarchia (djur) – ett släkte av steklar
 Plutarchia (växter) – ett släkte av växter